Кинетическая устойчивость — способность коллоидов не изменяться во времени при постоянных условиях хранения (концентрация раствора однородна по всему объему системы).
Иначе это устойчивость коллоидных систем к оседанию. Определяется способностью частиц к броуновскому движению.

В качестве меры кинетической устойчивости принимается гипсометрическая высота, т. е. высота, на которой частичная концентрация уменьшается в 2 раза.

Ссылки 
 [www.xumuk.ru/colloidchem/8.html Определение]
 [www.xumuk.ru/colloidchem/100.html Подробности ]

Коллоидная химия